Augustana kan syfta på:

Augsburgska bekännelsen – den främsta bland den evangelisk-lutherska kyrkans bekännelseskrifter
Augustanasynoden – det svenska Evangelisk-lutherska trossamfundet i USA 1860-1962
Augustana (tidning) – det officiella organet för Augustanasynoden
Augustana Academy – en tidigare skola i Canton i South Dakota 1870-1971
Augustana University College – en skola som sedan 2004 ingår i University of Alberta
Augustana (musikgrupp) – en amerikansk musikgrupp 2003–

Se även
Augustana College – flera
 Mount Augustana – ett berg i Antarktis